Луцій Валерій Катулл (*Lucius Valerius Catullus, прибл. 15 —після 42) — римський аристократ часів Римської імперії.

Життєпис 
Походив з роду Валеріїв Катуллів з Цізальпійської Галлії. Син Секста Тедія Валерія Катулла, консула-суфект 31 року. З 32 року увійшов до колегії понтифіків. Був коханцем імператора Калігули і широко афішував цей зв'язок.

Був одружений зі Статілією Мессаліною, донькою Тита Статілія Тавра, консула 11 року. Мав від неї сина — Луція Валерія Катулла Мессаліна, консула 73 року, і доньку Статілію Мессаліну, померлу в дитинстві.

Джерела 
 Suet. Cal. 36

Валерії Катулли